Nährgewebe steht für mit Reservestoffen angereichertes pflanzliches Gewebe zur Ernährung des Keimlings:
 Endosperm
 Perisperm
 Chalazosperm